Анбинь () — вьетнамский топоним:
 Анбинь  — квартал в городе Анкхе, провинция Зялай.
 Анбинь — квартал в городе Бьенхоа, провинция Донгнай.
 Анбинь — квартал в городе Буонхо, провинция Даклак.
 Анбинь — община в уезде Лактхюи, провинция Хоабинь.
 Анбинь — община в уезде Лонгхо, провинция Виньлонг.